Niemcy:
 Hübschenberg – dzielnica Tettnang

Szwajcaria:
 Hübschenberg – dawna nazwa gminy Le Bémont